Барица може бити:
 Барица, мала бара

или:
 Барица (река), река у Хрватској

или:
 , насеље у општини Сирач, Хрватска

 или:
 Горња Барица, насеље у општини Брод, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Доња Барица, насеље у општини Брод, Република Српска, Босна и Херцеговина

Види још 
 Барице (вишезначна одредница)
 Бара (вишезначна одредница)
 Баре (вишезначна одредница)